Louis Stettner – fotografo statunitense
 Patrick Stettner – regista e scenografo statunitense